Ниже перечислена статистика и достижения Роджера Федерера.

Выступления на турнирах Большого шлема 
Все финалы
 Федерер является 6-м теннисистом в истории, который выиграл все 4 турнира большого шлема за карьеру.
 Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. По этому показателю он занимает третье место после Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.
 Федерер является рекордсменом по количеству выигранных матчей на ТБШ — 350.
 Федерер является первым теннисистом в истории, который смог дойти до финалов всех четырёх ТБШ не менее пяти раз.
 Федерер является рекордсменом по количеству выходов в финалы ТБШ подряд — 10 раз (Уимблдон-2005 — Открытый чемпионат США-2007). Из них выиграл 8. Ему же принадлежит и второй результат в истории — 8 раз подряд (Ролан Гаррос-2008 — Открытый чемпионат Австралии-2010). Из них выиграл 4.
 В период с Уимблдона-2005 по Открытый чемпионат Австралии-2010 сыграл в 18 финалах ТБШ из 19 возможных.
 Федерер является рекордсменом по количеству выходов в полуфинал ТБШ как подряд, так и суммарно: 43 раза суммарно (ранее рекорд принадлежал Джимми Коннорсу — 31 полуфинал), 23 раза подряд (ранее рекорд принадлежал Ивану Лендлу — 9 полуфиналов подряд). На данный момент 2 место в истории по этому показателю занимает Новак Джокович — 14 полуфиналов ТБШ подряд.
 Федерер является рекордсменом по количеству выходов в четвертьфиналы ТБШ как подряд, так и суммарно: 52 раз суммарно, 36 раз подряд.
 Федерер — единственный теннисист в истории, которому удалось выиграть пять раз подряд 2 турнира Большого шлема: Уимблдон (2003—2007) и Открытый чемпионат США (2004—2008)
 Федерер — один из двух теннисистов в истории, выигравших два ТБШ 6 раз и больше (Открытый чемпионат Австралии 6 раз; Уимблдон 8 раз, второй — Новак Джокович: Открытый чемпионат Австралии 10 раз; Уимблдон 6 раз).

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров в одиночном разряде

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (31)

Победы (20)

Поражения (11)

Финалы Итогового турнира ATP в одиночном разряде (10)

Победы (6)

Поражения (4)

Финалы Олимпийских турниров в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (157)

Победы (103) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (54)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (4)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров в парном разряде

Финалы Олимпийских турниров в мужском парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (14)

Победы (8)

Поражения (6)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (4)

Победы (2)

Поражения (2)

Финалы командных турниров (4)

Победы (4)

История выступлений на турнирах

Одиночный разряд 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

История результатов матчей на выигранных турнирах Большого шлема и Олимпиаде 

Уимблдон-2003

Открытый чемпионат Австралии-2004

Уимблдон-2004

Открытый чемпионат США-2004

Уимблдон-2005

Открытый чемпионат США-2005

Открытый чемпионат Австралии-2006

Уимблдон-2006

Открытый чемпионат США-2006

Открытый чемпионат Австралии-2007

Уимблдон-2007

Открытый чемпионат США-2007

Открытый чемпионат США-2008

Открытый чемпионат Франции-2009

Уимблдон-2009

Открытый чемпионат Австралии-2010

Уимблдон-2012

Открытый чемпионат Австралии-2017

Уимблдон-2017

Открытый чемпионат Австралии-2018

Олимпиада-2008 (в паре со Стэном Вавринкой)

История личных встреч с теннисистами, занимавшими когда-либо первую позицию рейтинга

См. также 
 Большая четвёрка

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Федерер, Роджер
Роджер Федерер